Cisternole è una frazione del comune di Frascati nella città metropolitana di Roma Capitale.

Prende il nome dalla strada che congiunge Frascati a Vermicino, passando per il polo polifunzionale della Banca d'Italia. Centro prevalentemente agricolo, essenzialmente a bassa densità abitativa, è servito da servizio di auto-pullman regolarmente, da piazza Marconi.

Lungo via Cisternole si trovano il locale cimitero e la chiesa di Santa Maria in Vineis.

Collegamenti esterni 
 

Frazioni di Frascati